Neottiosporina är ett släkte av svampar. Neottiosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neottiosporina